De Ontginning, vm. waterschap in Groningen
De Ontginning, vm. waterschap in Friesland